W Polsce 
 Lipińskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Lipińskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Lipińskie – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Lipińskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki 
 Lipińskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska 
 Lipińskie – dawna gromada

Zobacz też: Lipińskie Małe